Перси Смайт:
 Смайт, Перси, 6-й виконт Стрэнгфорд (1780–1855) — британский дипломат.
 Смайт, Перси, 8-й виконт Стрэнгфорд (1826–1869) — британский интеллектуал.